

Ручейки — село, Юр'єв-Польський район, Владимирська область
 Ручейки — село, Октябрський район, Єврейська автономна область
 Ручейки — селище, Читинський район, Забайкальський край
 Ручейки — селище, Озерський район, Калінінградська область
 Ручейки — селище, Манський район, Красноярський край